Glomb, contração de de "glide bomb", foi um projeto realizado pela Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolver uma aeronave não tripulada para lançar bombas a alvos de alto valor e bem protegidos, sem risco para a tripulação. O projeto prosseguiu durante a guerra, produzindo vários protótipos de aeronaves, mas as limitações técnicas fizeram com que nenhuma das "Glomb" viesse a entrar em serviço operacional e o programa foi cancelado no final da guerra.

Histórico do projeto
Durante o final de 1940, a Marinha dos Estados Unidos começou a estudar a possibilidade de desenvolver planadores que seriam controlados remotamente para transportar bombas até um alvo, reduzindo o risco para a tripulação. Em 1941, o "Joint Air Advisory Committee" aprovou a criação do projeto Glomb, recomendando que o projeto fosse conduzido como um esforço conjunto entre o "War Department" e o "Navy Department". Em 19 de abril, o "Bureau of Aeronautics" da Marinha iniciou oficialmente um escritório de projetos na "Naval Aircraft Factory" (NAF) para o desenvolvimento de uma bomba planadora operacional.

Em 1942, uma especificação definida foi preparada para uma série de aviões planadores capazes de transportar 18.000 libras (8.200 kg) de explosivos ou 3.000 galões americanos (11.000 l; 2.500 imp gal) de combustível em uma configuração de tanque; em 1944, quando tal aeronave pôde ser construída, o curso da guerra significou que uma aeronave tão grande não era mais necessária. No entanto, um projeto para uma bomba planadora menor, baseada em um planador de produção modificado, estava em andamento, com testes de orientação de comando de rádio sendo realizados usando planadores de treinamento modificados, começando em setembro de 1942.

O Taylorcraft XLNT-1, Piper XLNP-1, Aeronca XLNR-1 e Waco XLRW-1 foram avaliados no "Projeto George", com o modelo Taylorcraft, denominado XLNT-2 na forma Glomb definitiva, sendo considerado o mais adequado. Ele foi modificado com um trem de pouso triciclo para permitir facilidade de reboque durante a decolagem, e a orientação por televisão foi usada, a única forma de orientação que era suficientemente confiável dado o estado da arte na época; uma carga útil de até 4.000 libras (1.800 kg) poderia ser transportada.

Os resultados dos ensaios foram considerados suficientemente satisfatórios para especificações para uma Glomb de produção a ser produzida pela "Naval Aircraft Factory" e divulgado aos fabricantes para propostas em agosto de 1943.

Testes de desenvolvimento

As especificações produzidas pela NAF previam uma carga útil de 4.000 libras (1.800 kg) a ser transportada pela Glomb definitiva, com raio de ação de 350 milhas náuticas (400 mi; 650 km); a aeronave de reboque especificada como linha de base foi o Grumman F6F Hellcat. Em setembro, os contratos foram concedidos à Pratt-Read, Piper Aircraft e Taylorcraft Aircraft para a produção do LBE, LBP e LBT, respectivamente, para 100 aeronaves de cada tipo.

Em setembro de 1944, os primeiros testes completos e práticos da XLNT Glombforam conduzidos; três aeronaves sendo autorizadas para uso. Embora a aerodinâmica e os efeitos da Glomb tenham sido considerados satisfatórios pela Marinha, o sistema de orientação não foi, e o trabalho em um sistema de orientação aprimorado foi realizado. Além disso, estudos para o transporte de Glombs em porta-aviões foram realizados, mas este conceito foi abandonado por não ser mais necessário no outono de 1944.

Problemas contínuos com o sistema de orientação, dificuldade de gerar eletricidade para alimentar os sistemas de bordo do planador e as mudanças no estado da guerra, combinados com o baixo desempenho geral inerente a um planador, levaram à redução do programa em 1944; o LBT foi cancelado imediatamente em outubro, após a produção de apenas 25 aeronaves, enquanto os pedidos para o LBE e o LBP foram reduzidos primeiro para 85 aeronaves em novembro de 1944, depois para 35 cada em fevereiro de 1945. Problemas de manuseio durante o pouso resultaram no cancelamento do LBP em junho de 1945, e em 14 de agosto, uma análise do projeto resultou no encerramento do LBE, a única Glomb remanescente, com apenas quatro aeronaves entregues. O trabalho no míssil LBD Gargoyle, que havia sido desenvolvido como um desdobramento do programa Glomb, continuou, visto que era considerado mais adequado para uso por aviões porta-aviões e exigia menos interrupções para ser incorporado às operações da Marinha.

Bibliografia
 
 
 
 
 

Armas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial
Bombas aéreas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial